Daimler kan syfta på:

Daimler AG – tysk fordonstillverkare, tidigare Daimler-Motoren-Gesellschaft, Daimler-Benz och DaimlerChrysler
Daimler-Motoren-Gesellschaft – tysk biltillverkare som 1926 slogs samman till Daimler-Benz
Daimler Trucks North America – dotterbolag till Daimler AG, arbetar inom amerikanska marknaden om tunga fordon.
Daimler Motor Company – brittiskt bilmärke ägt av Tata Motors
Austro-Daimler – österrikisk fordonstillverkare (från 1934 del av Steyr-Daimler-Puch)
 Mount Daimler – ett berg i Antarktis

Personer
Gottlieb Daimler (1834–1900), tysk ingenjör, konstruktör och industriman